Saint-Isidore peut désigner :
 homonymies exactes :
 Saint-Isidore, municipalité canadienne du Québec de la Nouvelle-Beauce ;
 Saint-Isidore, municipalité de paroisse canadienne du Québec du Roussillon en Montérégie ;
 Saint-Isidore, municipalité et paroisse canadienne du Nouveau-Brunswick, dans le comté de Gloucester ; 
 Saint-Isidore, hameau dans la province canadienne de l'Alberta 
 Saint-Isidore, quartier de Nice ;
 homonymie partielle :
 St-Isidore, est une petite ville du Comtés unis de Prescott et Russell ;
 Saint-Isidore-de-Clifton, municipalité canadienne du Québec du Haut-Saint-François.

Voir aussi 
 Page d'homonymie  : section sur les saints chrétiens de ce nom.
 Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole.
 Page d'homonymie  : toponymes de langue espagnole, situés aux États-Unis.
 Page d'homonymie  : toponymes de langue portugaise.